Ме́стное почита́ние — в православии почитание святых или икон в рамках отдельной епархии или только в определённой местности. Встречается также местное почитание других освященных объектов, например, крестов. См. статьи:

 Местночтимые святые — в исторических церквях святые, канонизированные в рамках отдельной епархии, но не имеющие общецерковного почитания.
 Местночтимые иконы